Der Unicodeblock CJK-Ideogramme, Kompatibilität, Ergänzung (engl.  CJK Compatibility Ideographs Supplement, U+2F800 bis U+2FA1F) enthält zusätzliche chinesische Schriftzeichen zur Kompatibilität mit CNS 11643-1992. 

Die vollständige Liste der in diesem Block enthaltenen Zeichen befindet sich, da es keine Namen für die enthaltenen Zeichen gibt, in einem eigenen Artikel.

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 656 kB)

CJK